Bukusu peut désigner :
 les Bukusu ou Kusu, une population du Congo
 le bukusu, une langue bantoue